Первый сезон международного фантастического сериала «Горец» часть одноимённой франшизы состоял из 22 серий, вышедших в 1992 —1993 годы, вышел в эфир 3 октября 1992 года на нескольких телекомпаниях. Сериал рассказывает о приключениях Дункана Маклауда, 400-летнего бессмертного, который может погибнуть только после обезглавливания, ему неизбежно приходится участвовать в общем конфликте бессмертных, сражающихся друг с другом насмерть, в итоге должен остаться один. Первый сезон вышел 12 ноября 2002 года на девяти DVD-дисках в одной упаковке, диски выпустила кампания Anchor Bay Entertainment. Сериал также доступен на интернет-сайте Hulu, совместном предприятии NBC и Fox Broadcasting Company.

Съёмки 
Ведущая французская продюсерская компания Gaumont Television купила права на съёмки сериала, собираясь снимать его в Америке с местным персоналом, что было новаторским шагом для того времени. Горец стал первым творческим продуктом французской продюсерской компании, предназначенным для американского рынка. Сериал был снят в сотрудничестве с иностранными партнёрами , включая Gaumont, RTL Plus (Германия), Rysher Distribution (США), Reteitalia Productions (Италия), Amuse Video (Япония) и TF1 (Франция). Бюджет первого сезона телесериала составил 26,1 долларов США. Кейт Сампль, президент компании Rysher, заявил, что «около 75% гарантированного бюджета поступило от зарубежных продаж». Оставшиеся 25% бюджета составили продажи в США, производители сохранили права на распространение благодаря чему прибыль за серию составила 800 тыс. амер. долларов только от международных продаж, что стало лучшим результатом за сезон 1992-1993. Чтобы обеспечить адекватную долю европейского содержания и соблюсти соглашение между производителями каждый сезон был разделён на две части, первая часть была снята в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада (в титрах обозначено вымышленное место Seacouver, Вашингтон, США, второй в Париже, Франция. Съёмки первой части начались в Ванкувере 13 июля 1992 года, второй - в декабре 1992 года в Париже в студиях французского государственного производственного управления Société Française de Production (SFP) в Бри-сюр-Марн близ Парижа.

Исполнительными продюсерами выступили Билл Панцер, Питер С. Дэвис, президент компании Gaumont Television Кристиан Шарре и руководитель совместного производства Gaumont Марла Гинзбург. Также исполнительными продюсерами стали Стивен Майер, Шерил Харди и Гай Коллинз. Кевин Дрони и Филипп Джон Тейлор были надзирающими продюсерами с начала сезона, с седьмой серии Тейлора заменил Дэвид Абрамович. Барри Розен и Гэри Гудман стали кинопродюсерами. Марк дю Понтавис и Денис Леруа сменил исполнительных продюсеров. В написании сценариев участвовали обе команды и писатели-фрилансеры, среди которых был Бриан Клеменс. Брент-Карл Клаксон стал линейным продюсером ванкуверской части съёмок (серии 1-13). После начала съёмок в Париже Клаксона сменил Патрик Милье (в титрах серий 13-22 обозначен как объединённый менеджер). Постоянными телережиссёрами были Томас Дж. Райт, Хорхе Монтези и Рэй Остин. Тренером по фехтованию был Боб Андерсон, который придумал себе титул Мастер Мечей. Андерсон отвечал за постановку сцен фехтования в ванкуверской части сериала, затем его сменил Питер Дайамонд, отмеченный в титрах как режиссёр второй части и постановщик трюков парижской части сериала. Сериал открывает песня «Princes of the Universe» из альбома «A Kind Of Magic» 1986 года английской рок-группы Queen, музыкальное сопровождение написано Роджером Беллоном.

В ролях 
Главные роли в сериале сыграли: Адриан Пол — Дункан Маклауд, Александра Вандернот — Тесса Ноэль, Стан Кирш — Ричи Райан, Аманда Уайсс — амбициозная и пытливая журналистка (появилась в шести сериях). В первой серии «Встреча» приглашённый актёр Кристофер Ламберт сыграл роль Конора Маклауда из фильма «Горец». Несколько актёров периодически появлялись в разных сериях различных сезонов: Вернер Стокер — бессмертный монах Дарий, Роланд Гифт — бессмертный грабитель и убийца Ксавье Сен-Клод, Элизабет Грэйсен — бессмертная Аманда, Роджер Долтри — бессмертный Хью Фицкэрн и Питер Хадсон - глава группы Охотников, считающих что бессмертных необходимо уничтожить.

Критика 

Пилотная серия «Встреча» получил рейтинг в 3,4/7, это означает, что серию просмотрели 3.4 % зрителей в возрасте от 18 до 49 лет и 7 % всех зрителей. The Hollywood Reporter отметил «солидную постановку, Сампль отметил, что сериал «более чем оправдал ожидания компании» и заметил: «первый сезон получил средний рейтинг в 4 внутри страны и занял сильные позиции среди аудитории 18-49 лет». В то же время Шаретт заметил, что сериал «довольно неплох». Рик Санчес на сайте IGN отметил, что первый сезон «был создан для опоры следующих сезонов» и «изрядно погряз в вышедших ранее фильмах и в формуле создания еженедельных боевиков». 12 ноября сериал вышел на DVD благодаря компании Anchor Bay Entertainment (с кодом Region 1 - 12 ноября 2002 года и с кодом Region 2 - 7 декабря 2004 года.

Серии

Домашний выпуск

См. также 
 Список эпизодов телесериала «Горец»

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Highlander: The Series episode guide на TV.com
 Highlander: The Series episode list на epguides
 Highlander: The Series episode list на Internet Movie Database

Горец